Евровизия 1967 е 12-ия пореден песенен конкурс.

История 
Провежда се на 8 април в балната зала на стария императорски дворец „Хофбург“. Това е последният конкурс, който се излъчва черно-бял по някои държавни телевизии.

Дания решава да не изпраща свои представители през тази година, с което броят на страните-участнички намалява на 17. За първи път англоезичната музика отбелязва подем на фестивала – британската песен побеждава, а ирландската е на второ място. Спечелилата композиция „Puppet on a String“ („Кукла на конци“) – първа победа за Великобритания на този фестивал, впоследствие става световен хит (включително и в нашата страна – вижте раздел „Евровизия“ и България), а в самото Обединено кралство се задържа три поредни седмици на първо място в националната класация за сингли. Изпълнителката Санди Шоу предизвиква шок у зрителите в залата, която виенчани свързват предимно с класическа музика и консервативно облекло, когато се появява на сцената боса. По-нататък в кариерата ѝ изпълнението без обувки става част от нейния стил на поведение.

Разликата между победителката и класираната на второ място песен е цели 53% – един от рекордните резултати на „Евровизия“. Традиционно обаче националните журита продължават да оценят високо и песните на френски език. Швейцария не получава нито една точка, а испанецът Рафаел, който участва в предходната година, е отново на сцената, но се класира едва 6-и. Серж Генсбур, автор на „Пееща восъчна кукла“, която побеждава през 1965 година от името на Люксембург, пак участва като композитор, този път на песента, представяща Монако. За първи път телевизионните камери показват, макар и за съвсем кратко, изпълнителите и зад кулисите.

От създаването на фестивала през 1956 година това е и първия конкурс, който е открит и закрит на цели 6 езика – немски, френски, английски, италиански, испански и руски. При това водещата Ерика Ваал специално се извинява на зрителите в скандинавските държави и Югославия, че не се обръща и към тях на националните им езици. Затова в края на шоуто тя пожелава „лека нощ“ на 17 езика.

„Евровизия“ и България 
Макар вече две издания на фестивала да са били излъчени през предходните години от съветската и още няколко източноевропейски телевизии, конкурсът от 1967 година е първия, който се препредава и в мрежата на ИНТЕРВИЗИЯ – организацията за обмен на програми на държавните радиа и телевизии от социалистическите страни. При откриването на фестивалната вечер специално се съобщава, че картината се ретранслира и от радиорелейната линия Москва-Букурещ-София, създадена още през 1963 година. Това дава възможност и на Българската телевизия да излъчи шоуто. Няма данни дали то е било показано пряко или на запис. Но победилата песен бързо набира популярност в страната и се сдобива със своя българска едноименна версия, изпълнена от много популярната по това време естрадна певица Маргарита Радинска.

Промени в правилата 
Системата за гласуване отново се променя. Върнат е старият вариант от 1957 година, при който националните журита се състоят от 10 души. Всеки един от тях може да присъди само една точка на песента, която му е харесала най-много. По време на гласуването на националните журита водещата се обърква и обявява, че Великобритания е спечелила, преди да са получени резултатите от вота в Ирландия.

Резултати

Гласуване

Галерия

Външни препратки 
 www.esctoday.com
 www.eurovision.tv

Източници 

1967
Музикални фестивали във Виена
История на Виена
1967 година